

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wargowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka 
 Wargowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki

Zobacz też 
 Wargówko